ONT – kod IATA portu lotniczego w Ontario
 ONT – Optical Network Terminal
 ONT (białor. ОНТ) – białoruska telewizja